El Gran Premi de la Comunitat Valenciana de motociclisme de 2003 va ser la setzena, i darrera, cursa de la temporada 2003 de motociclisme. La cursa es disputà al Circuit Ricardo Tormo (Xest, País Valencià) el cap de setmana del 31 d'octubre al 2 de novembre de 2003.

MotoGP

250 cc

125 cc 

Competicions motociclistes del 2003
2003
Edicions del Gran Premi de la Comunitat Valenciana de motociclisme